Lengyel Tamás (1971) költő, író, szerkesztő
 Lengyel Tamás (1977) színész
 Lengyel Tamás (1980) kerékpárversenyző

Jegyzetek